Mit dem Stichwort Kompakta versteht man unter anderem:
 in der Mathematik den Plural des Wortes Kompaktum,
 in der Anatomie die Substantia compacta.